Las Flores, signifiant « les fleurs » en espagnol, ou l'un de ses composés, peut faire référence à :

Toponymes

Argentine 
 Las Flores,  de la province de Buenos Aires ;
 Las Flores, capitale du  de Las Flores de la province de Buenos Aires ;
 Las Flores, localité située dans département d'Iglesia de la province de San Juan ;
 Villa Las Flores, quartier de Santa Fe dans la province de Santa Fe ;
 Las Flores II, bâtiment du quartier de Villa Las Flores située dans la ville de Santa Fe, dans la province de Santa Fe.

Espagne 
 Calleja de las Flores, rue piétonne célèbre de la ville de Cordoue en Andalousie.

États-Unis 
 Las Flores, census-designated place située en Californie dans le comté d’Orange ;
 Las Flores, census-designated place située en Californie dans le comté de Tehama.

Guatemala 
 San Rafael Las Flores, ville située dans le département de Santa Rosa ;
 Stade Las Flores, stade située dans  la ville de Jalapa.

Honduras 
 Las Flores, municipalité du département de Lempira.

Uruguay 
 Las Flores, ville située dans le département de Maldonado ;
 Las Flores, ville située dans le département de Rivera ;
 Estación Las Flores, localité située dans le département de Maldonado.

Venezuela 
 Las Flores, localité de la paroisse civile de San Silvestre de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Télévision 
 , série télévisée mexicaine diffusée de 2018 à 2020.

Homonymie de toponyme